Weingarten est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Isabelle Weingarten (1950-2020), actrice française
 Lawrence Weingarten (1897-1975), producteur de cinéma américain
 Romain Weingarten (1926-2006), dramaturge français

Toponyme

Weingarten, ville de l'arrondissement de Ravensbourg en Bade-Wurtemberg
 Abbaye de Weingarten, située dans cette ville
 Weingarten (Baden), commune de l'arrondissement de Karlsruhe en Bade-Wurtemberg
 Weingarten (Pfalz), municipalité dans l'arrondissement de Germersheim en Rhénanie-Palatinat
 Weingarten, ancienne commune de l'arrondissement de Gotha en Thuringe, voir Hörsel

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme